

Botanica 
 Durio dulcis – albero della famiglia delle Malvaceae
 Eleocharis dulcis – pianta coltivata da secoli in Cina per i suoi bulbi commestibili dal sapore dolce
 Euphorbia dulcis – pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Euphorbiaceae 
 Hovenia dulcis – albero della famiglia delle Rhamnaceae originario dell'Asia
 Prunus dulcis – albero da frutto appartenente alla famiglia delle Rosaceae
 Spondias dulcis – albero da frutto della famiglia Anacardiaceae originario della Polinesia

Altro 
 Dulcis in fundo – espressione pseudo-latina
 Dulcis Iesu memoria – inno della liturgia cattolica